Must ist der Familienname folgender Personen:

 Aadu Must (* 1951), estnischer Historiker und Politiker (EK)
 Ann Must (* 1953), estnische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Ivar Must (* 1961), estnischer Komponist und Musikproduzent
 Raul Must (* 1987), estnischer Badmintonspieler

MUST steht als Abkürzung für:

 Malaysia University of Science and Technology, Universität in Petaling Jaya, Malaysia
 Malnutrition Universal Screening Tool, Testmethode zur Feststellung der Unterernährung einer Person 
 Manchester United Supporters' Trust, vormals Shareholders Trust
 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Nachrichtendienst der schwedischen Streitkräfte
 Misr Universität für Wissenschaft und Technologie (MUST), Universität in Ägypten nahe Kairo

Siehe auch:
 Musth, zyklisch auftretende, hochaggressive Periode bei geschlechtsreifen Elefantenbullen
 Julmust, Limonadengetränk

MUST